Plateaux significa altopiani in francese. Usi derivati includono:

 La Région des Plateaux è una regione della Repubblica del Congo
 Région des Plateaux è una regione del Togo
 Plateaux è un dipartimento del Gabon